Bojong Lor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bojong Lor, Cirebon, by, 
 Bojonglor, Pekalongan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar